

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Adélaïde Labille-Guiard (1749-1803), fut une peintre, miniaturiste et pastelliste française ;
 Amédée Guiard (1872-1915), fut un écrivain français ;
 Jean Pierre Guiard (1767-1846), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Édouard Guiard (1845-1903), est un architecte français ;
 Émile Guiard (1852-1889), fut un auteur dramatique français ;
 Léon Guiard (1918-1987), fut président de la Ligue de l'Ouest de football ;
 Robert Guiard (1851-1881), médecin et explorateur français. 

Homonymie
Homonymie de patronyme